Kryżówka – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Zdanowicza
 Kryżówka – przystanek kolejowy i posterunek odgałęźny w miejscowości Kryżówka, w rejonie mińskim, w obwodzie mińskim, na Białorusi